Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rio Open 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 13. und 14. Februar 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro